IIR steht für: 
 Infinite Impulse Response, eine Klasse spezieller Systeme aus der digitalen Signalverarbeitung, siehe Filter mit unendlicher Impulsantwort 
 Institute for International Research, ein internationales Weiterbildungsunternehmen
 Isobuten-Isopren-Kautschuk, ein Kunststoff aus der Gruppe der Elastomere

iir steht für:
 Indoiranische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung